Martina Navrátilová e Pam Shriver hanno battuto in finale Steffi Graf e Gabriela Sabatini 6-2, 6-1.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (finale)
 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (semifinali)
 Elise Burgin /  Rosalyn Nideffer (secondo turno)

 Betsy Nagelsen /  Liz Smylie (quarti di finale)
 Hana Mandlíková /  Catherine Tanvier (primo turno)
 Gigi Fernández /  Lori McNeil (quarti di finale)
 Mercedes Paz /  Eva Pfaff (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1987